Полуни́ця, також полуни́ці — синонімічна назва декількох ботанічних таксонів, а саме:
 роду суниці загалом;
 спорідненого виду полуниці садові — в цьому значенні вживається найчастіше;
 спорідненого виду суниці високі;
 спорідненого виду суниці лісові;
 спорідненого виду суниці зелені;
 неспорідненого виду ожина звичайна — найменш вживаний, діалектичний синонім.

Див. також 
 Полуничник;
 Полуничне покоління;
 «Полуничка в супермаркеті» — сербський фільм.

Джерела